Het seizoen 1985/86 van de Belgische Tweede Klasse ging van start in september 1985 en eindigde in mei 1986. De competitie werd gewonnen door K. Berchem Sport.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 Racing Jet de Bruxelles 
 K. Sint-Niklase SK

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde klasse:
 RAEC Mons (kampioen in Derde Klasse A)
 KFC Verbroedering Geel (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Berchem Sport (kampioen)
 Racing Jet de Bruxelles (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Union Saint-Gilloise 
 RAEC Mons

Eindstand

Eindronde voor promotie

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2